|-
| 120401 - ||  || 3 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 120402 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 120403 - ||  || 11 septembrie 2005 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120404 - ||  || 14 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120405 Svyatylivka ||  || 24 septembrie 2005 ||  || O. Gerashchenko, Yu. Ivashchenko
|-
| 120406 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120407 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120408 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120409 - || 2178 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120410 - || 2225 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120411 - || 2857 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120412 - || 3017 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120413 - || 4815 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120414 - || 4880 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120415 - || 6057 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120416 - || 6123 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120417 - || 6264 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120418 - || 6633 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120419 - || 2308 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120420 - || 4133 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120421 - || 1604 T-2 || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120422 - || 2023 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120423 - || 2061 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120424 - || 2099 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120425 - || 2113 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120426 - || 3080 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120427 - || 1155 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120428 - || 2128 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120429 - || 2225 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120430 - || 2303 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120431 - || 2448 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120432 - || 2614 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120433 - || 3132 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120434 - || 3202 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120435 - || 3310 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120436 - || 4589 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120437 - || 5101 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 120438 - || 1978 NU || 7 iulie 1978 || Palomar || 
|-
| 120439 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120440 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120441 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 120442 - || 1981 DW || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120443 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120444 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120445 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120446 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120447 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120448 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120449 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 120450 - || 1982 SV || 20 septembrie 1982 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120451 - || 1983 QU || 30 august 1983 || Palomar || 
|-
| 120452 Schombert || 1988 NA || 6 iulie 1988 || Palomar || 
|-
| 120453 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 120454 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 120455 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120456 - || 1989 JB || 3 mai 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120457 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 120458 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120459 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120460 Hambach ||  || 13 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120461 Gandhi ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120462 Amanohashidate ||  || 26 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 120463 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120464 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120465 - ||  || 6 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 120466 - ||  || 3 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120467 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120468 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120469 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 120470 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120471 - ||  || 6 martie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120472 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 120473 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120474 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120475 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120476 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 120477 - ||  || 30 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120478 - || 1992 QS || 29 august 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 120479 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120480 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120481 Johannwalter ||  || 24 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 120482 - || 1992 TA || 2 octombrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120483 - ||  || 21 ianuarie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120484 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 120485 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120486 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120487 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120488 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120489 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120490 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120491 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120492 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120493 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120494 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120495 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120496 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120497 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120498 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 120499 - || 1993 NA || 9 iulie 1993 ||  || 
|-
| 120500 - || 1993 OM || 24 iulie 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-